Кресент Сити има више значења:
 Кресент Сити (Калифорнија)
 Кресент Сити (Флорида)
 Кресент Сити (Илиноис)